Cet article recense les manifestations en réaction aux attentats de janvier 2015 en France, s'étant tenues le samedi  ou le dimanche .

En France

10 janvier 2015 
Le samedi , le lendemain du terme des événements, plus de  défilent à travers la France, dont environ :

 Agen :  ;
 Amiens :  ;
 Bayonne :   ;
 Besançon :  ;
 Bourges :  ;
 Caen :  ;
 Chalon-sur-Saône :  ;
 Lannion :  ;
 Le Havre :  ;
 Lille :  ;
 Limoges :  ;
 Marseille : plus de  ;
 Martigues :  ;
 Nantes :  ;
 Nice :  ;
 Orléans : plus de  ;
 Pau :  ;
 Rouen :  ;
 Saint-Nazaire :  ;
 Toulouse :  ;
 Valence :  ;

Le 11 janvier 2015 
Le dimanche , entre  et 4 millions de personnes manifestent en France, dont environ :

 Aix-en-Provence :  personnes ;
 Ajaccio : au moins  personnes ;
 Albi :  personnes ;
 Alençon :  personnes ;
 Alès :  personnes ;
 Amiens :  personnes
 Ancenis :  personnes ;
 Angers :  personnes ;
 Angoulême :  personnes ;
 Annecy :  personnes ;
 Aurillac :  personnes ;
 Auxerre :  personnes ;
 Avignon :  personnes
 Bayonne :  personnes ;
 Belfort :  personnes ;
 Bergerac :  personnes ;
 Besançon : entre  et  personnes ;
 Blois :  personnes ;
 Bordeaux :  personnes ;
 Bourg-en-Bresse :  personnes ;
 Brest :  personnes ;
 Brive-la-Gaillarde :  personnes ;
 Caen :  personnes ;
 Carcassonne :  personnes ;
 Castres :  personnes ;
 Chambéry :  personnes ;
 Charleville-Mézières :  personnes ;
 Châteauroux :  personnes ;
 Clermont-Ferrand :  personnes ;
 Cherbourg-Octeville :  personnes ;
 Cognac :  personnes ;
 Colmar :  personnes ;
 Coutances :  personnes ;
 Craon : 500 personnes ; 
 Dammartin-en-Goële, où les frères Kouachi ont été tués :  personnes ;
 Dinan :  personnes ;
 Dijon :  personnes ;
 Évreux : au moins  personnes ;
 Ferney-Voltaire: environ  personnes ;
 Fécamp : entre  et  personnes
 Grenoble :  personnes ;
 Hazebrouck :  personnes ;
 La Ciotat :  personnes ;
 La Rochelle :  à  personnes ;
 La Roche-sur-Yon :  personnes ;
 Laval :  personnes ; 
Le Mans  personnes ;
 Lorient :  personnes ;
 Lyon :  personnes ;
 Mâcon :  personnes ;
 Marseille :  personnes ;
 Martigues :  personnes ;
 Metz :  personnes ;
 Montpellier :  personnes ;
 Morlaix :  personnes ;
 Mulhouse :  personnes;
 Nancy :  personnes ;
 Narbonne :  personnes ;
 Nevers :  personnes ;
 Nîmes :  personnes ;
 Paris : près de  de personnes ;
 Périgueux :  personnes ;
 Perpignan :  personnes ;
 Poitiers :  personnes ;
 Pontoise :  personnes ;
 Quimper :  personnes ;
 Rennes :  personnes ;
 Reims :  personnes ;
 Rodez :  personnes ;
 Saint-Brieuc :  personnes ;
 Saint-Étienne :  personnes, regroupant des personnalités politiques de la gauche jusqu'au Front national ;
 Saint-Lô :  personnes ;
 Saint-Malo :  personnes ;
 Strasbourg :  personnes ;
 Tarbes :  personnes ;
 Toulon :  personnes ;
 Toulouse :  personnes ;
 Tours :  personnes ;
 Troyes :  personnes ;
 Tulle :  personnes ;
 Vannes :  personnes.
 Vienne :  personnes

À l'étranger 

  - Berlin :  à  personnes se réunissent devant l'ambassade de France.
  - Dumont d'Urville : Des dizaines de personnes se réunissent pour "Nous sommes Charlie".
  - Sydney :  personnes se rassemblent sur Martin Place pour manifester.
  - Vienne :  personnes manifestent.
  - Bruxelles:  personnes manifestent.
  - Gand: près de  personnes manifestent.
  - Bujumbura : 200 à 300 personnes manifestent devant l'ambassade de France.
  - Montréal:  personnes manifestent.
  - Québec:  personnes manifestent.
  - Ottawa: 500 personnes se rassemblent place de la Confédération.
  - Madrid : plusieurs centaines de personnes manifestent à la Puerta del Sol.
  - San Francisco:  personnes manifestent.
  - Athènes : 500 personnes se rassemblent au pied du Parlement grec.
  - Thessalonique :  personnes se rassemblent devant la Tour blanche.
  - Jérusalem : 500 personnes manifestent devant un écran « Jérusalem est Charlie ».
  - Tokyo: plus de 200 personnes se rassemblent à l'Institut français du Japon le 11 janvier 2015
  - Kyoto: une soixantaine de personnes assistent à un rassemblement à l'Institut français du Japon - Kansai le 11 janvier 2015
  - Luxembourg :  personnes manifestent .
  - Rabat : des personnes se regroupent devant le siège de l'AFP .
  - Oslo : plusieurs centaines de personnes manifestent.
  - Ramallah : plusieurs dizaines de personnes se rassemblent sous une banderole indiquant « La Palestine est solidaire de la France contre le terrorisme ».
  - Amsterdam : 8 000 personnes manifestent sur la place du Dam durant la soirée ; d'autres marches réunissant quelques centaines de personnes sont organisées dans les autres villes du pays. Le Premier ministre Mark Rutte fait installer des affiches  dans le Parlement.
  - Bucarest : 200 personnes manifestent devant l'ambassade de France.
  - Cluj-Napoca 500 étudiants français et roumains manifestent dans la ville.
  - Londres :  personnes manifestent à Trafalgar Square.
  - Stockholm :  personnes manifestent.
  - Bellinzone : 500 personnes manifestent.
  - Genève :  personnes manifestent.
  - Lausanne : Plus de  personnes manifestent
  - Bangkok : 500 personnes se regroupent à l'Alliance française de Bangkok.
  - Istanbul : des personnes se regroupent devant le consulat de France.

Notes et références 

manifestations
Politique économique et sociale de la France
2015, 01, 10
Attentats de janvier 2015 en France